Das Konzert – film del 1931 diretto da Leo Mittler
Das Konzert – film del 1944 diretto da Paul Verhoeven
Das Konzert – film tv del 1964 diretto da Josef Meinrad